Hanjiang kan henvise til :

 Hanjiang, en flod i provinserne Shaanxi og Hubei, en af Yangtzeflodens største bifloder.
 Hanjiang (Putian), et bydistrikt i bypræfekturet Putian i provinsen Fujian i Kina
 Hanjiang (Yangzhou), et bydistrikt i bypræfekturet Yangzhou i provinsen Jiangsu i Kina.